Rhoizema är ett släkte av nattsländor. Rhoizema ingår i familjen krumrörsnattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Krumrörsnattsländor
Rhoizema